Norvégia az egyesült államokbeli Salt Lake Cityben megrendezett 2002. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 11 sportágban 77 sportoló képviselte, akik összesen 25 érmet szereztek.

Érmesek

Alpesisí 

Férfi

Női

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Biatlon 

Férfi

Női

Bob 

Férfi

Curling

Férfi 

Pål Trulsen
Lars Vågberg
Flemming Davanger
Bent Ånund Ramsfjell
Torger Nergård

Eredmények 
Csoportkör

február 11., 19:00

február 12., 14:00

február 13., 09:00

február 13., 19:00

február 15., 09:00

február 15., 19:00

február 16., 14:00

február 17., 09:00

február 18., 14:00

Elődöntők
február 20., 14:00

Döntő
február 22., 14:30

Női 

Dordi Nordby
Hanne Woods
Marianne Haslum
Camilla Holth
Kristin Løvseth

Eredmények 
Csoportkör

február 11., 14:00

február 12., 09:00

február 13., 14:00

február 14., 09:00

február 14., 19:00

február 15., 14:00

február 16., 19:00

február 17., 14:00

február 18., 09:00

Északi összetett 

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Gyorskorcsolya 

Férfi

~ - a futam során elesett

Síakrobatika 

Ugrás

Mogul

Sífutás 

Férfi

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Női

Síugrás 

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Snowboard 

Halfpipe

Szkeleton

Források 

T2002
Norvegia